Ansley est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Ansley, localité de la paroisse de Jackson en Louisiane
 Ansley, village du comté de Custer dans le Nebraska

Ansley, village du Warwickshire

Homonymie de toponyme